Faustin Moureaux (ur. 24 kwietnia 2005) – francuski skoczek narciarski, reprezentant klubu CS Courchevel. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2022) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw kraju.

Bez większych sukcesów startował w zawodach FIS Youth Cup i OPA Games. W grudniu 2020 w Seefeld zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się na przełomie siódmej i ósmej dziesiątki. W tym samym miejscu w grudniu 2021 zdobył pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 26. pozycję.

W grudniu 2021 w Kanderstegu zadebiutował w FIS Cupie, plasując się w czwartej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – zajął 43. miejsce w konkursie indywidualnym, 8. w drużynowym mężczyzn oraz 5. lokatę w mikście. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym zajął 27. miejsce, a w zmaganiach drużynowych 7. lokatę.

Moureaux jest medalistą mistrzostw Francji – w grudniu 2022 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Moureauxa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Moureauxa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2005